De Severische dynastie is een dynastie van Romeinse keizers die aan de macht was van 193 tot 235.

Het Severische Huis wordt gesticht door keizer Septimius Severus die als overwinnaar komt uit de Romeinse Burgeroorlog (193-197).

De keizers, keizerinnen (Augusta), medekeizers en kroonprinsen (Caesar) van de dynastie zijn (de jaartallen geven de periode aan waarin ze deze functie hebben vervuld):

Septimius Severus 193-211
Caesar (zoon): Caracalla 195-198
medekeizer Caracalla 198-211
Caesar (zoon): Geta 198-209
medekeizer Geta 209-211
Augusta (echtgenote): Julia Domna 193-211
Augusta (schoondochter): Plautilla 202-205
Caracalla 211-217
Augusta (moeder): Julia Domna 211-217
medekeizer Geta 211-212
Macrinus 217-218 (geen Severische dynastie)
Caesar (zoon): Diadumenianus 217-218
medekeizer Diadumenianus 218
Elagabalus 218-222
Augusta (grootmoeder): Julia Maesa 218-224/5
Augusta (moeder): Julia Soaemias 218-222
Augusta (echtgenote): Julia Paula 219-220
Augusta (echtgenote): Aquilia Severa 220-221 & 221-222
Augusta (echtgenote): Annia Faustina 221
Caesar (neef): Severus Alexander 221-222
Severus Alexander 222-235
Augusta (moeder): Julia Mamaea 222-235
Augusta (echtgenote): Orbiana 225-227

De Severische dynastie eindigt met de moord op Severus Alexander en zijn moeder Julia Mamaea in februari/maart 235.